Чемпионат Европы по дзюдо 2007 года проходил в Белграде (Сербия) на Белградской Арене 6 — 8 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Судьи 

  Штефан Боде
  Марина Бондарь
  Эран Варди
  Сергей Гайдай
  Эдуарду Гарсия
  Марио Д’Алессандро
  Франки де Мор
  Венсан де Петра
  Николина Димитрова
  Ран Йегдер
  Дан Йонеску
  Свен-Уве Йохансен
  Ориано Каппеллин
  Марилиз Клеман
  Славомир Ковнацкий
  Мануэль Кортес
  Паскуале Кьюрлия
  Мераб Лосеурашвили
  Дэвид Мартин
  Кристина Мациошик
  Виктория Мелендес
  Збигнев Мотрых
  Кати Мюэтт
  Кари Неувонен
  Владимир Нуцубидзе
  Франц Очко
  Винко Панчевски
  Марсель Пиллер
  Хенк Плюгге
  Ги-Кристиан Рюэль
  Бен Спейкерс
  Ионел Стойкуц
  Массимо Сулли
  Эйнар Суур
  Олег Тетерь
  Артур Фандо
  Аннамария Фридрих
  Каталин Фридрих
  Манфред Хаусбергер
  Андреас Хемпель
  Кристофер Хики
  Александар Храст
  Миклош Чорба
  Марек Шимчак
  Синиша Шкрбич
  Андрей Шпанагель
  Петра Юнгвирт

Ссылки 
 EJU Live Results System (EJU)

2007 год в дзюдо
Спорт в Сербии в 2007 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2007 года
Международные спортивные соревнования в Белграде
дзюдо
Чемпионаты Европы в Сербии
Международные соревнования по дзюдо в Сербии